Jie Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gyai Qu (vattendrag i Kina, lat 31,50, long 94,67), Tibet, 
 Gyai Qu (vattendrag i Kina, lat 28,70, long 88,80), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar